En biologie, la géobiologie  est l'étude scientifique des êtres vivants, à l'échelle des temps géologiques.
 En radiesthésie, le terme géobiologie désigne une pseudo-science qui étudie par une voie ésotérique les relations de l'environnement, des constructions et du mode de vie avec le vivant